Трестиени има више значења:

 Трестиени (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Трестиени (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Трестиени (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији